Narchi steht für:

Geografische Objekte
 Favela Zaki Narchi, Slumbezirk im Norden von São Paulo in Brasilien 
 Narchi (Aurangabad), Dorf im Bezirk Aurangabad (Bihar) in Indien 
 Narchi (Fluss), Fluss in der Republik Burjatien in Russland 
 Kūh-e Nārchī (Chorasan) (1664 m), Berg in der Provinz Nord-Chorasan im Iran 
 Kūh-e Nārchī (Māzandarān) (1639 m), Berg in der Provinz Māzandarān im Iran 

Namensträger
 Hassib Narchi (* 1954), saudi-arabischer Mediziner und Publizist 
 Walter Narchi (1929–2004), brasilianischer Meeresbiologe, Publizist und Hochschullehrer

Sonstige
 NARCHI, Abkürzung der Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts